Râul Lupului se poate referi la:

 Râul Lupului - afluent al râului Bahlui
 Râul Lupului - afluent al râului Bistrița